Adony, férfikeresztnév

 Települések
 Adony (Duna-Adony), város Fejér megyében
 Éradony, (románul Adoni) romániai falu Bihar megyében
 Nyíradony, város Hajdú-Bihar megyében